BM, B&M lub bm może oznaczać:

BM 
 Bravery Medal (skrót: BM) – australijskie odznaczenie cywilne
 Muzeum Brytyjskie (ang. British Museum, skrót: BM) – muzeum w Londynie
 BM (także: B.M.) – skrót oznaczający kapłana, będącego biskupem i męczennikiem; przykłady:
 św. Stanisław, BM 
 św. Wojciech, BM
 św. Henryk, BM
 św. Błażej, BM
 św. Jozafat, BM
 radzieckie (sowieckie) wyrzutnie rakietowe (ros. БМ):
 BM-14
 BM-14-17
 BM-21 Grad
 BM-21 Grad-1
 BM-24
 BM-24T
 BM-27 Uragan
 BM-30 Smiercz
 Katiusza (BM-8, BM-13)
 radzieckie (sowieckie) pociski:
 BM15
 BM22
 BM32
 BM42

B&M 
 Bolliger & Mabillard (skrót: B&M) – przedsiębiorstwo

bm 
 bm – kod ISO 639 oznaczający język bambara

Inne 
 .bm – domena internetowa Bermudów

Zobacz też